Segue, abaixo a lista de personagens da série The Elephant Princess.

Personagens Príncipais

Alexandra "Alex" Wilson
Tem 16 anos de idade. Alexandra era uma garota suburbana comum, que no dia de seu aniversário de 16 anos, descobriu que era uma princesa mágica de um reino místico. Alex tem uma banda de rock chamada Smash, ela e seus amigos: JB e Amanda, e o bonitão Marcos, tocam nessa banda. 
Ela é filha da rainha Nefari, e foi adotada pelos Wilson quando era bêbê. Tem uma irmã chamada Zoe, que é muito chata. Alex se confunde quando usa magia. Ela é treinada pelo divertido Kuru, ela não liga muito para magia.
Está apaixonada pelo guitarrista de sua banda, Marcos, e faz de tudo para conquistá-lo, até se transformar em sapo. Ela não sabe, mas seu verdadeiro amor, é Kuru. Até seus 16 anos, ela era a "princesinha" da família, mas isso começou a mudar. Ela escreve as músicas cantadas pela banda.

Kuru 
Não se sabe sua verdadeira idade, mas é provével que ele tenha 18 anos, também. Kuru morava em Manjipoor, onde estudava as artes marciais. Porém, com a morte da rainha Nefari, ele foi mandado para a Terra, para proteger a princesa Alexandra.
Kuru é aplicado e muito responsável em seus estudos, por issso em certas ocasiões, parece ser chato. Ele é contra o uso da magica de forma desordenada.
Ele pode não perceber, mas está apaixonado por Alexandra. Kuru tem muitas habilidades especiais, uma delas é a arte da luta de Manjipoor. Já foi do clube de esgrima e já namorou com Julieta (Diva disfarçada).

Amanda Tucci
É a melhor amiga de Alex. Amanda é fofoqueira, sempre sabe das novidades da escola. Ela faz parte da banda de Alex, é a guitarrista da banda e a conselheira amorosa da melhor amiga. Com ela mesma já disse, às vezes mente para JB.
Amanda já foi à Manjipoor para fazer compras. Diferente de JB, ela é a favor da magica para resolver problemas.

JB Deekes 
Não se sabe o nome verdadeiro dele, mas sabemos que ele é muito divertido. Toca bateria na banda de Alex, e é o melhor amigo dela. JB e Amanda parecem não se dar muito bem, e às vezes, trocam "elogios". JB já namorou a boneca de Zoe, Asuza. Quando o assunto é magica, ele não gosta que Alex a use. Às vezes, JB parece meio lunático, por fora do assunto. Conhece Alex desde da segunda série.

Personagens secundários

Vashan
É primo de Alexandra, ele mora em Manjipoor e sonha em ser rei. Vashan é o tipo de pessoa maléfica, que faz tudo e mais um pouco para conseguir o que quer. Sua assistente Diva, o auxilia com seus planos malignos. Vashan sempre tenta colocar Omar e o conselho de anciões contra Alexandra.

Diva / Julietta 
Pouco se sabe sobre sua origem, mas ela ajuda Vashan em seus planos maléficos. Diva sempre tem vários planos para destruir Alexandra.
A partir do episódio The Butterfly Effect, Vashan transforma Diva em Julietta, uma adolescente que tem o poder de se transformar em uma borboleta. Ela na verdade é uma bruxa de 400 anos e quer roubar os poderes de Vashan.

Marcos 
Marcos é o guitarrista na banda de Alexandra. Ele está apaixonado por ela, mas não desmontra muito esse sentimento. Ele é um adolescente tranquilo, que não chama muito a atenção na escola. Ele não sabe sobre a magia.
Ele namora com Alexandra, porém eles terminam o namoro porque ele é muito ciumento.

Anita Wilson 
É a mãe adotiva de Alexandra. É casada com Jim e tem duas filhas: Alexandra e Zoe. Ela parece ser uma mãe liberal, que sempre apoia as filhas.

Jim 
É o pai de Alexandra e Zoe. Ele é amante da natureza, adora fazer jardinagem.

Zoe Wilson 
É a irmã mais nova de Alexandra. É chata, adora chatear Alex. Zoe faz curso de balé e adora bolinhos de chocolate. Ela pega as roupas, cds e outras coisas de Alexandra sem pedir.

Omar 
É o conselheiro da rainha. Omar é sábio, sempre tem bons conselhos para dar aos outros. Ele sabe que Vashan odeia Alexandra, e por essa razão, tenta protege-la como pode. Omar é na verdade, pai biológico de Alexandra.

The Elephant Princess
Listas de personagens televisivos